Риддик () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1973) — американский баскетболист, победитель и самый ценный игрок чемпионата Бельгии в составе клуба «Спиру» (2003—2004).
  (род. 1955) — британский политик, член Палаты общин (1987—1997).
 Риддик, Джесси — британская теннисистка, чемпионка Шотландии (1927)
  (1735—1818) — американский политик, председатель Сената штата Северная Каролина (1800—1804, 1806—1811).
  (1872—1960) — американский политик, член Палаты представителей (1919—1923).
 Риддик, Кирсти — британская автогонщица, штурман, чемпионка Шотландии по ралли (2008).
  (род. 1969) — игрок в американский футбол, спортивный функционер и комментатор, игрок клуба Национальной футбольной лиги «Кливленд Браунс».
  — американская музыкантка и автор песен, лауреат премии «Грэмми» за рэп-композицию (2010).
  (род. 1957) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Баффало Биллс».
  (1917—1976) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Грин-Бей Пэкерс».
 Риддик, Стив (род. 1951) — американский спринтер.
  (род. 1991) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Детройт Лайонс».

Вымышленные персонажи 
 Ричард Б. Риддик — вымышленный персонаж, созданный Джимом и Кеном Виатом.
 «Риддик» (2013) — третий из серии фантастических фильмов Дэвида Туи о Риддике.

См. также 
 Боу, Риддик (род. 1967) — американский боксёр.